Buin steht für:
Buin (Bougainville), Kreisstadt im Süden der Insel Bougainville, Papua-Neuguinea
Buin (Distrikt), der dazugehörige Distrikt
Buin, Stadt in Chile
Piz Buin, höchster Berg Vorarlbergs